Mekka, een andere schrijfwijze voor de stad Mekka in Saoedi-Arabië in de historische regio Hidjaz. De stad is de heiligste stad binnen de islam en de hadj
 Mekka (provincie), een andere schrijfwijze voor de provincie waarvan Mekka de hoofdstad is
 Mecca (Californië), een plaats in Riverside County in de Amerikaanse staat Californië
 Mecca (Indiana), een plaats in Parke County in de Amerikaanse staat Indiana
 Mecca Township, in Trumbull County in de Amerikaanse staat Ohio
 Mecca (Bomi), een district van de Liberiaanse county Bomi
 Mecca-Cola, een merk cola
 Mecca (bedrijf), een Britse catering- en entertainment-bedrijf
 Mecca (nummer), een single uit 1963 van de Amerikaanse zanger Gene Pitney

Zie ook:
 Mecha, de lopende robotische voertuigen bestuurd door een piloot